Гуменники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гуменники — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Гуменники — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Гуменники — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Гуменники — село в Ровненском районе Ровненской области.